Aimee Anne Duffy (1984-), een Welshe zangeres en songwriter
 Carol Ann Duffy (1955-), een Brits dichteres en toneelschrijfster
 Martin Duffy (1952-), een Ierse filmregisseur, en schrijver van boeken en televisieseries
 Patrick Duffy (1949-), een Amerikaans televisieacteur
 Shane Duffy (1992-), een Iers voetballer